Burg oder Schloss Schwarzenbach ist der Name folgender Burgen und Schlösser:

* Burg Schwarzenbach (Niederösterreich) im Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Schloss Schwarzenbach (Jonschwil) bei Jonschwil, Kanton St. Gallen
 Schloss Schwarzenbach (an der Saale) in Schwarzenbach an der Saale in Oberfranken

Siehe auch:
 Höhensiedlung Burg in Schwarzenbach